Az 1944–1945-ös osztrák labdarúgó-bajnokság az osztrák labdarúgó-bajnokság legmagasabb osztályának harmincnegyedik alkalommal megrendezett bajnoki éve volt. 

A pontvadászat 10 csapat részvételével zajlott. Németország 1945. május 8-án kapitulált, ezért a bajnokság 9 forduló után félbeszakadt és nem fejeződött be. A következő szezontól kezdve ismét az önálló osztrák bajnokság került megrendezésre.

A bajnokság végeredménye

Források 
 Táblázatok és eredmények az RSSSF-en 

Osztrák 1
Osztrák 1
Osztrák labdarúgó-bajnokságok